Sezon 1989 Formuły 1 – 40 sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 26 marca 1989, i zakończył 5 listopada po szesnastu wyścigach.

Lista startowa

Eliminacje

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy 

1989 w Formule 1